Ломбардија има више значења:

 Ломбардија
 Ломбардија (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ломбардија (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику